Василий Сергеевич Комлишинский (Камлышинский) (1785—1841) — русский физик, ординарный профессор, декан и ректор Императорского Харьковского университета (1836–1837).

Биография 
Родился в 1785 году в Харькове в семье обер-офицера. Окончил Харьковское народное училище (1796–1804) и поступил в Харьковский университет, который окончил со степенью кандидата, первым кандидатом первого выпуска (1808). С августа 1809 года читал основы математики. В 1810 году стал учителем математики и физики Черниговской гимназии, однако уже с начала 1811 года стал преподавать в Харьковском университете начальный курс физики.

В 1812 году получил степень магистра и был назначен адъюнктом по кафедре физики, а в следующем году, после защиты диссертации, получил степень доктора физики. С 1818 года — экстраординарный, а с 1821 — ординарный профессор. Читал курсы теоретической химии и метеорологии, заведовал физической лабораторией.

В 1822—1828 и 1833—1836 годах был деканом отделения физических и математических наук философского факультета. В 1836—1837 годах — ректор Харьковского университета. В 1837—1840 годах работал помощником библиотекаря библиотеки Харьковского университета и в 1841 году вышел в отставку.

Труды 

Комлишинский перевёл с немецкого работы Ф. Гизе «Химия всеобщая для учащих и учащихся»  (Харьков, 1813—1817, 5 частей) и «О выгоднейшем способе добывания и очищения селитры» и написал:
 «De polarisatione radiorum luminis» (докторская диссертация, Харьков, 1813)
 «О неводяных атмосферных осадках» («Речи Харьковского университета», 1818)
 «Ueber den Hagel und Hagelarbeiter» (Харьков, 1833).

Примечания

Литература 
 
 

Педагоги по алфавиту
Педагоги Российской империи
Педагоги XIX века
Ректоры Императорского Харьковского университета
Преподаватели Черниговской мужской гимназии